Münsterstraße steht für:
 Münsterstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Brand
 Münsterstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Bonn-Zentrum
 Münsterstraße (Dortmund)
 Münsterstraße (Neuss), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/400–1/499)
 Münsterstraße (Recklinghausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen